Stany Zjednoczone:
 Garden – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Delta
 Garden – jednostka osadnicza w stanie Utah, w hrabstwie Rich
 Garden (ang. Garden Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Woodruff
 Garden (ang. Garden Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Boone
 Garden (ang. Garden Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cherokee
 Garden (ang. Garden Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Harvey
 Garden (ang. Garden Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Delta
 Garden (ang. Garden Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
 hrabstwo Garden (ang. Garden County) – w stanie Nebraska

Zobacz też:
 Gaarden